Дисна́ может означать:
 Дисна (река) — приток Западной Двины.
 Дисна (город) — город в устье реки Дисны.